Danda peut être :
 daṇḍa, « bâton » en sanskrit, châtiment, et signe de ponctuation en devanagari et quelques autres systèmes d’écritures ;
 dandâ, instrument de percussion du nord de l’Inde;
 Danda, un royaume de la mythologie hindoue habité par les Rakshasa;